Euba, quartier d'Amorebieta-Etxano, Espagne
 Euba, quartier de Chemnitz, Allemagne